11. mistrovství světa juniorů v atletice se uskutečnilo ve dnech 15. – 20. srpna 2006 v čínské metropoli Pekingu. Na programu bylo dohromady 44 disciplín (22 chlapeckých a 22 dívčích), které probíhaly na stadionu Chaoyang Sports Centre. Šampionátu se zúčastnilo 1350 atletů (742 chlapců a 608 dívek) ze 176 států světa.

Výsledky

Muži

Ženy

Medailové pořadí

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 MS juniorů v atletice 2006 
 Výsledky na Leichtathletik.de  

Atletika v roce 2006
Atletika v Číně
Sportovní události v Pekingu
Mistrovství světa juniorů v atletice